Крістоф Вальц — австрійський та німецький актор.
 Карл Ервін Вальц — американський астронавт.
 Маркус Вальц —  іспанський веслувальник.